Nazwa geograficzna
 Sekuła – dzielnica Siedlec

Osoby noszące nazwisko Sekuła
 Andrzej Sekuła – filmowiec
 Helena Sekuła – pisarka
 Ireneusz Sekuła – polityk
 Joanna Sekuła – polityk
 Mirosław Sekuła – polityk